Гвидо Каприо (, род. 21 октября 1994) — итальянский шахматист, международный мастер (2012).

Серебряный призёр чемпионата Италии 2012 г. (всего участвовал в трёх чемпионатах).

Участник нескольких командных чемпионатов Италии.

В составе сборной Италии участник  2013 г.

Участник юниорского чемпионата Европы 2006 г. (в категории до 12 лет).

Участник личного чемпионата Европы 2013 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Гвидо Каприо в Кубках Митропы
 Выступления Гвидо Каприо в Кубках европейских клубов

Шахматисты Италии
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам